«Кутузовська» — станція Філівської лінії Московського метрополітену.
 Кутузовська — зупинний пункт/пасажирська платформа Малого кільця Московської залізниці.
 Кутузовська — платформа Курського напрямку Московської залізниці.

Див. також 
 Кутузовська вулиця
 Кутузов
 Кутузовка
 Кутузово
 Кутузовський